

Біологія 
 Назва двох родів приматів з родини лорієвих (Loridae):
 Тонкий лорі (Loris)
 Товстий лорі (Nycticebus)
 Назва кількох родів папуг з родини лорієвих (Loriinae):
 Блискучі лорі (Chalcopsitta)

Географія 
 Лорі (Լոռի) — марз (область) на півночі Вірменії . 
 Лорі (Канталь) — муніципалітет у Франції , у регіоні Овернь , департамент Канталь .

Особи 
 Лорі Голден (Heather Laurie Holden; нар. 17 грудня 1972 ) — американська актриса . 
 Лорі Ааронс ( 19 серпня 1917  — † 7 лютого 2005 ) — австралійський політик.
 Г'ю Лорі (James Hugh Calum Laurie, 11 червня 1959 року) — шотландський актор , комік , письменник та музикант .